Bundestagswahlkreis 158 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Görlitz (2009)
 Bundestagswahlkreis Bautzen – Weißwasser (2002 bis 2005)
 Bundestagswahlkreis Neustadt – Speyer (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Frankenthal (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen am Rhein (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal